Kingsman:
 Kingsman — франшиза серии комиксов Kingsman и одноимённых экранизаций фильмов от режиссёра Мэттью Вона.
 Kingsman: Секретная служба — первый фильм, экранизация одноимённого комикса.
 Kingsman: Секретная служба (саундтрек) — саундтрек к первому фильму.
 Kingsman: Золотое кольцо — продолжение Секретной службы.
 Kingsman: Золотое кольцо (саундтрек) — саундтрек ко второму фильму.
 King’s Man: Начало — третий фильм, приквел первых двух, действие происходит в XX веке.
 Kingsman: The Big Exit — второй том комиксов.
 Kingsman: The Red Diamond — третий том комиксов.

См.также 
 Секретная служба — основа всей франшизы и первый том комиксов.